Het seizoen 2017/18 was het 36e seizoen in de Eredivisie in het bestaan van de Groningse voetbalclub FC Groningen. De club kwam dit seizoen uit in de Eredivisie en de KNVB Beker.

Selectie

Aangetrokken

Vertrokken

Technische staf

Voorbereiding 
FC Groningen begon het seizoen 2017/18 traditioneel op zaterdag 1 juli 2017 op Sportpark De Koepel in Haren met een training onder leiding van trainer Ernest Faber. Op zondag 6 augustus 2017 hield de club de traditionele open dag in en om het NoordLease Stadion.

Oefenprogramma voorbereiding 
 Wedstrijden

Eredivisie

Wedstrijden

Statistieken

Eindstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Spelerstatistieken 
Bijgaand een overzicht van de spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de Eredivisie in het seizoen 2017/18 en onder leiding van trainer-coach Ernest Faber als twaalfde eindigden. Doelman Sergio Padt speelde mee in alle 34 competitieduels, van de eerste tot en met de laatste minuut.

KNVB Beker

Wedstrijden

Spelersstatistieken 
Bijgaand een overzicht van spelers die voor FC Groningen in actie kwamen in de strijd om de KNVB Beker 17/18. Hierin kwamen Sergio Padt, Django Warmerdam, Juninho Bacuna, Mike te Wierik en Samir Memišević alle minuten in actie.

Toeschouwers 
FC Groningen speelde haar thuiswedstrijden dit seizoen wederom in het NoordLease Stadion. In totaal kwamen er 316.584 bezoekers naar de wedstrijden van de club. De wedstrijd tegen Ajax bracht de meeste mensen op de been, hier kwamen 22.568 mensen op af waarmee het stadion uitverkocht was. Naar de wedstrijd tegen VVV Venlo kwamen de minste mensen, maar 15.832 mensen bezochten de wedstrijd tegen de Limburgers. Gemiddeld kwamen er 18.623 mensen per wedstrijd kijken bij de thuiswedstrijden van de Groningers.

Toeschouwersaantallen per thuiswedstrijd 
Een overzicht van het aantal toeschouwers per wedstrijd:

FC Groningen naar seizoen
Groningen